Копф, Карлхайнц — австрийский политический деятель, член Австрийской народной партии (АНП).
 Копф — крупный ударный кратер на северо-восточной окраине Моря Восточного на видимой стороне Луны.

См. также 
 22P/Копфа — комета, открытая 23 августа 1906 года Августом Копффом.